

Geografia
 Soliva – frazione del comune italiano di Mezzoldo, provincia di Bergamo
 Vigna Soliva – montagna delle Prealpi Bergamasche, provincia di Bergamo

Persone
 Carlo Evasio Soliva (1791-1853) – compositore e musicista svizzero-italiano
 Claudio Soliva (1929-2017) – giurista svizzero